Британский этап FIA WTCC 2009 — восьмой этап сезона-2009. Гоночный день проведён на трассе Брэндс-Хэтч в британском графстве Кент 19 июля.

В пятый раз WTCC посещает Великобританию и в четвёртый раз приезжает в Брэндс-Хэтч.

Общая информация 
Приезд в Великобританию становится удачным для пилотов Chevrolet. Имеющая большие наработки на британских трассах американская марка завоевала свой второй в сезоне поул (Меню и Хафф заняли всю первую линию стартового поля), который конвертировали в пятую в сезоне победу (Меню выиграл первую гонку уик-энда).

Лидеры чемпионата из SEAT Sport провели этап блёкло — если Габриэле Тарквини смог дважды финишировать в гонках на грани подиума, то Иван Мюллер с трудом смог один раз приехать на седьмой позиции. В итоге преимущество француза в чемпионате сократилось до пяти очков.

Пилоты BMW и их лидер Августо Фарфус неплохо начали уик-энд, уступая по началу лишь дуэту Chevrolet. Однако в первой гонке, не сумев попасть на подиум, бразилец предпочёл финишировать восьмым, заработав тем самым право стартовать первым во втором заезде. Возможность была успешно реализована в выигрыш гонки.

Победы в «частном» зачёте разделили Стефано Д`Асте и Том Бордман. Дважды финишировавший четвёртым в классе Феликс Портейро продолжает лидировать в борьбе за звание лучшего незаводского пилота.

Звание лучшего частника по итогам этапа завоёвывает Стефано Д`Асте, выигравший оба заезда в этом классе в рамках этапа.

Оба обладателя быстрейших кругов финишировали на подиуме своих заездов, но если Ален Меню выиграл, то Йорг Мюллер финишировал вторым.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:40.404

Примечания:Поульсен и ван Лаген наказаны сдвигом по решётке на 10 позиций назад за смену двигателя.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Брэндс-Хэтч № 9Все времена Жене в квалификации обнулены из-за неработавшего на машине испанца регистратора данных.Все времена Дальгрена в квалификации обнулены из-за несаблюдения в отношении его машины правила «закрытого парка».

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2 

Примечания:Ив. Мюллер, ван Лаген, Энгстлер, Мицелис и Рустад отправлены в конец стартовой решётки из-за несоблюдения в отношении их машин правила «закрытого парка».Судейский протокол этапа FIA WTCC в Брэндс-Хэтч № 11Судейский протокол этапа FIA WTCC в Брэндс-Хэтч № 13

Гонка 2

Общий зачёт после этапа 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Великобритания
Моторные виды спорта
Июль 2009 года
2009
События 19 июля